Соревнования по конькобежному спорту на дистанции 5000 метров среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2014 прошли 8 февраля. Местом проведения соревнований стал конькобежный стадион «Адлер-Арена». Соревнования начались в 15:30 по местному времени (UTC+4). В соревнованиях приняли участие 26 спортсменов из 14 стран.

Олимпийский чемпион 2010 года на этой дистанции голландец Свен Крамер вновь выиграл золото, обновив свой же олимпийский рекорд. Нидерландские конькобежцы заняли все три призовых места.

Медалисты

Рекорды

Результаты

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте зимних Олимпийских игр